Karisch bezieht sich auf:
 Karisch, deutscher Name von Karszówek in Polen, mit Schloss Karisch 
das antike Volk der Karer
die antike Landschaft Karien
die Karische Sprache
die Karische Schrift
ein israelisches Gasfeld im Mittelmeer: Karisch-Gasfeld

Karisch ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Karisch (1901–1986), österreichischer Politiker
 Eva Karisch (1940–2021), österreichische Politikerin